Sahagún (Colombia), een plaats in het Colombiaanse departement Córdoba
Sahagún (Spanje), een plaats in de Spaanse provincie León
Sahagún (comarca), een comarca (district) in de Spaanse provincie León

Personen
Bernardino de Sahagún een Spaanse missionaris, monnik en mexicanist
Marta Sahagún, een Mexicaanse politica